Pyŏksŏng kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Pyŏksŏng-ŭp, ort, Södra Hwanghae, 
 Pyŏksŏng-gun, kommun, Södra Hwanghae, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar